TMEM43 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 400 амінокислот, а молекулярна маса — 44 876.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція. 
Локалізований у ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Трансмембранні білки